Miejscowości w USA:
 Ballville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
Gminy w USA:
 Ballville (ang. Ballville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky